Amphicestonia är ett släkte av tvåvingar. Amphicestonia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Amphicestonia